Ling Xiaoyu – personaggio immaginario di videogiochi
 Yu Xiaoyu – pattinatrice artistica cinese su ghiaccio
 Zhang Xiaoyu – calciatrice cinese
 Zheng Xiaoyu – politico cinese

Pagine correlate  
 Liu Xiaoyu